„Argo” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka jednostek pływających:
 HMS „Argo” (V46) – szwedzki torpedowiec typu Plejad z początku XX wieku
 „Argo” – włoski okręt podwodny typu Medusa z okresu I wojny światowej
 „Argo” (Q151) – francuski okręt podwodny typu Redoutable z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Argo” – włoski okręt podwodny typu Argo z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Argo” (T111) – szwedzki kuter torpedowy typu Plejad z lat 50. XX wieku

Zobacz też 
 USCGC „Argo” (WPC-100) – okręt patrolowy typu Thetis United States Coast Guard

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów
Nazwy szwedzkich okrętów
Nazwy włoskich okrętów